Олд Фоџ има више значења:
 Олд Фоџ (Њујорк)
 Олд Фоџ (Пенсилванија)